Bozeman peut faire référence à : 

 Sylvia Bozeman (née en 1947), mathématicienne américaine.
 Terry Bozeman, un acteur américain.

 Bozeman, ville américaine du comté de Gallatin, dans l’État du Montana.
 Piste Bozeman, une route du Montana.
 (20534) Bozeman, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.